Еџвотер има више значења:
 Еџвотер (Алабама)
 Еџвотер (Мериленд)
 Еџвотер (Флорида)
 Еџвотер (Њу Џерзи)
 Еџвотер (Колорадо)